Дюшан () — фамилия:

 Дюшан, Марсель (1887—1968) — французский и американский художник, шахматист, теоретик искусства.
 Дюшан, Сюзанна (1889—1963) — французская художница.

Составная фамилия 
 Дюшан-Вийон, Раймон

См. также 
 Фонтан (Дюшан)
 Дюшен